В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Кливленд ():

 Кливленд — Арканзас. Назван в честь 22-го и 24-го Президента Соединённых Штатов Стивена Гровера Кливленда.
 Кливленд — Северная Каролина. Назван в честь полковника Бенджамина Кливленда, участника Войны за независимость США.
 Кливленд — Оклахома. Назван в честь 22-го и 24-го Президента Соединённых Штатов Стивена Гровера Кливленда.